Складні речення з різними видами зв'язку складаються з трьох і більше частин, які можуть бути поєднані різними видами зв'язку: сурядним і підрядним, сполучниковим і безсполучниковим.

Залежно від наявності видів зв'язку виділяється чотири типи таких речень:

 Складне речення із сполучниковим сурядним та підрядним зв'язками (сурядне - підрядне),наприклад: Довго ще говорили обоє, обмірковуючи прочитане, то знову вони замовкали з приводу якоїсь думки, що випадково надходила одному чи другому до голови. (І. Сенченко) [ ], то [ ], ( що ).

 Складне речення із сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв'язками, наприклад: Але малюнком тоскним і недбалим не хоче годувати листопад, і мріють зорі:
ми серця запалим; радіє місяць: повернувсь назад. (П. Филипович) [ ], і [ ]: [ ]; [ ]: [ ].

 Складне речення із сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв'язками, наприклад: Стояла тиха і по-своєму хвилююча година: згори на верховіття лісу опускався сизий присмерк, а внизу з - під кожного куща виповзав туман, тому здавалось, що над землею коливалися два неба. (М. Стельмах) [ ]: [ ], а [ ], і [ ], (що).

 Складне речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язками, наприклад: Повний місяць стояв над степом, через нього перепливали легкі хмарки, і здавалося, що місяць котився морем (Ю. Яновський). [ ], [ ], і [ ], (що).'''

Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку:

   Між двома головними частинами складного речення, з’єднаними сполучником чи, або, та (= і ), і (й), кому не ставимо, якщо обидві частини мають спільну підрядну частину.

    Якщо збігаються підряд сурядний і підрядний сполучники ( і коли, і де, і щоб, і якщо й под.), то кому між ними ставимо тільки тоді, коли підрядну частину, яка починається другим сполучником, можна вилучити без порушення граматичної цілісності всього речення (після цієї підрядної частини немає співвідносного з сполучником слова то).

 Якщо ж вилучити підрядну частину не можна, то кому між двома сполучниками не ставимо (є слово то).

    Якщо перший із двох сполучників протиставний (а, але, однак та ін.), то кому після нього ніколи не ставимо.

Джерела 
  https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/9-klas/skladne-rechennia-z-riznimi-vidami-zv-iazku-37208/vikoristannia-spoluchnikovogo-ta-bezspoluchnikovogo-zv-iazku-v-skladnomu-_-38728/re-83d02079-bb1c-43d8-b30e-68aa00356c9c
  https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3761
  https://naurok.com.ua/prezentaciya-skladne-rechennya-iz-spoluchnikovim-i-bezspoluchnikovim-zv-yazkom-167449.html

Синтаксис української мови
Речення